

Двориште () — село в Кюстендильській області. Входить до складу общини Кюстендил.
 Двориште () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Гурково.